Uluç Alì Pascià o 'Ulūğ Alì Pascià, o Euldj Alì Pascià, o Occhialì o Luccialì  (1519-1587) – corsaro e ammiraglio ottomano
 Müezzinzade Alì Pascià – (m. 1571) – ammiraglio turco, comandante delle flotte ottomane nella battaglia di Lepanto
 Alì Pascià di Tepeleni (1741-1822) – Pascià dell'Albania, Epiro e Tessaglia del XVIII-XIX secolo
 Mehmet Ali o Muhammad ʿAli Pascià (1769-1849) – capo militare albanese e wālī d'Egitto